«Runnin’ (Dying to Live)» — первый сингл с саундтрека Tupac: Resurrection, записанный Тупак Шакуром совместно с The Notorious B.I.G. и спродюсированный Эминемом. Оригинальная версия трека была записана ещё в 1994 году под названием «Runnin’ (From tha Police)», в записи которого, помимо выше указанных артистов, приняли участие Dramacydal, Stretch и Bujo Barton. Четверо из указанных исполнителей, а именно Тупак Шакур, Stretch, Kadafi и The Notorious B.I.G. вскоре были убиты.

Припев песни взят с трека «Dying to Live» в исполнении Edgar Winter.

В видеоклипе, снятом на трек, показаны отрывки интервью обоих исполнителей. Показанное в клипе интервью The Notorious B.I.G., было записано за неделю до его смерти.

Дорожки 
 Промо 12"
 «Runnin’ (Dying to Live)» (LP version) — 3:48
 «Runnin’ (Dying to Live)» (instrumental) — 3:48
 «Runnin’ (Dying to Live)» (clean version) — 3:48
 «Runnin’ (Dying to Live)» (instrumental) — 3:48
 CD
 «Runnin’ (Dying to Live)» — 3:48
 «Still Ballin’» — 2:49

Чарты

Примечания 

Синглы Тупака Шакура
Песни, написанные Луисом Ресто